WMR steht für:
 Winchester Magnum Rimfire, siehe .22 Winchester Magnum
 Wirtschaftsförderung metropoleruhr, ehemaliger Name der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Business Metropole Ruhr.
 Windows Mixed Reality, eine von Microsoft entwickelte Plattform für virtual- (VR) und augmented-reality (AR)-Anwendungen
 World Marxist Review, Originaltitel der Zeitschrift Probleme des Friedens und des Sozialismus
 Württembergisches Motorfahrzeugwerk Rottenburg
 Flugplatz Mananara Nord (IATA-Code), Flugplatz in Mananara Nord, Mananara Nord (Distrikt), Region Analanjirofo, Madagaskar

Abkürzung